Der CONCACAF Gold Cup 1991 war die 11. Ausspielung der Kontinentalmeisterschaft im Fußball für Nord-, Mittelamerika und der Karibik und 1. unter der Bezeichnung "Gold Cup" und fand vom 28. Juni bis 7. Juli in den USA statt.

Die USA qualifizierten sich mit dem Turniersieg für den König-Fahd-Pokal 1992 in Saudi-Arabien.

Spielorte

Vorrunde

Gruppe A 
Alle Spiele in Los Angeles.

|}

|}

Gruppe B 
Alle Spiele in Pasadena.

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 Turnierdetails auf rsssf.com (engl.)

Gold Cup 1991
Fußball (Vereinigte Staaten)
Fußballveranstaltung 1991
Sportveranstaltung in Kalifornien
Los Angeles Memorial Coliseum